Плугра́с (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Плестен-ле-Грев. Округ коммуны — Ланьон.

Код INSEE коммуны — 22217.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 440 км к западу от Парижа, в 150 км западнее Ренна, в 60 км к западу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 413 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 287 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 227 были экономически активными, 60 — неактивными (показатель активности — 79,1 %, в 1999 году было 74,5 %). Из 227 активных работали 208 человек (120 мужчин и 88 женщин), безработных было 19 (7 мужчин и 12 женщин). Среди 60 неактивных 17 человек были учениками или студентами, 25 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Пьер (XVI век). Исторический памятник с 1930 года
 Ковчег с мощами (1458 год). Исторический памятник с 1948 года
 Часовня Сен-Гонери (XVI век). Исторический памятник с 1981 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор